Sirelius ist der Familienname folgender Personen:

 Uuno Taavi Sirelius (1872–1929), finnischer Wissenschaftler
 Otto Arvid Ferdinand Sirelius (1818–1892), finnischer Offizier und russischer Generalmajor; Vater von O. L. Sirelius und L. A. Sirelius
 Otto Leonidas Sirelius (1859–1918), finnischer Offizier und russischer Generalleutnant sowie Offizier in der Weißen Armee im Russischen Bürgerkrieg
 Leo Aristides Sirelius (1863–1937), finnischer Offizier und russischer Generalmajor sowie Gouverneur der Provinz Vaasa (1916–1917)